Seznam divizij z zaporedno številko 64.

Seznam 
 Pehotne
 64. pehotna divizija »Catanzaro«
 64. pehotna divizija (Wehrmacht)

 Konjeniške
 64. konjeniška divizija (ZDA)

Glej tudi